Australaves — клада кілегрудих птахів. Таксон включає горобцеподібних, папугоподібних, соколоподібних птахів (які об'єднуються у кладу Eufalconimorphae), а також ряд каріамоподібних (Cariamiformes). У свою чергу Australaves є сестринською групою до клади Afroaves.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображає еволюційні зв'язки всередині клади за Kuhl et al. (2020) і Braun & Kimball (2021)

Примітки 

Кілегруді